La Coppa Davis 1964 è stata la 53ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 48 nazioni: 32 nella zona europea, 9 nella zona dell'est e 7 della zona americana.

L'Australia ha battuto gli Stati Uniti, detentori del titolo, nel challenge round che si è disputato al Harold Clark Courts di Cleveland negli Stati Uniti dal 25 al 28 settembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona dell'Est

Zona A

Zona B

Finale Inter-Zonale dell'Est

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1964
 1964